Юрий Юмашев () — советский конькобежец, серебряный призёр чемпионата Европы 1964 года, серебряный призёр чемпионата СССР в многоборье (1970). Мастер спорта СССР международного класса.

В сборной команде СССР с 1964 года. В 1964 году на чемпионате Европы Юрий Юмашев завоевал серебряную медаль в многоборье, пропустив вперёд советского конькобежца Антса Антсона. Юмашев был третьим на дистанциях 500, 5000 и 1500 метров и пятым на дистанции 10 000 метров. Он также участвовал на чемпионатах Европы 1965 и 1970, на которых выступил менее удачно — 13 и 14 место соответственно.

В 1970 году Юрий Юмашев занял 15 место на чемпионате мира в классическом многоборье.

На чемпионате СССР 1963 года стал седьмым. В этом же году на соревнованиях в Ангарске установил рекорд СССР на дистанции 3000 метров. 1970 года в многоборье занял второе место, став вторым на дистанциях 5000 и 10 000 метров. В 1971 году занял четвёртое место. Мастер спорта международного класса. Закончил спортивную карьеру в 1973 году.

Ученик Константина Кудрявцева. Выступал за спортивный клуб «ЦСКА».

Спортивные достижения

Личные рекорды

Примечания

Ссылки 
 Юрий Юмашев на Jakub Majerski’s Speedskating Database
 Юрий Юмашев на schaatsstatistieken.nl
 Профиль на сайте infosport.ru

Википедия:Биографии современников
Персоналии по алфавиту
Конькобежцы СССР
Конькобежцы по алфавиту